Makedonská hymna je označení více písní: 
 Hymna Severní Makedonie (dříve hymna Republiky Makedonie i hymna Socialistické republiky Makedonie), Dnes nad Makedonií, složená 1942 
 Hymna řecké Makedonie, Slavná Makedonie, píseň neznámého autora z doby kolem roku 1910 na tradiční makedonskou melodii